Жема́йтис (также Жямайтис; ) — литовская фамилия. Женские варианты — Жемайтене (Жямайтене, Žemaitienė; замужняя женщина) и Жемайтите (Жямайтите, Žemaitytė; незамужняя женщина). Известные носители:

Известные носители 
 Жемайтис, Екатерина Сергеевна (род. 1989) — российская пианистка.
 Жямайтис, Зигмас (1884—1969) — литовский математик.
 Жямайтис-Витаутас, Йонас (1909—1954) — литовский военачальник, руководитель антисоветского сопротивления в Литве.
 Жемайтис, Ольгерд Феликсович (род. 1944) — российский военный и журналист.
 
 Жемайтите, Виктория (род. 1985) — литовская спортсменка-легкоатлетка.

См. также 
 Балтушис-Жемайтис, Феликс Рафаилович (1897—1957) — советский военачальник.